Laberge oder LaBerge ist der Familienname folgender Personen:

 André Laberge (* 1940), kanadischer Benediktinermönch, Organist und Cembalist
 Jaclyn LaBerge (* 1984), kanadische Skeletonsportlerin
 Stephen LaBerge (* 1947), US-amerikanischer Psychologe und Unternehmer

Laberge steht für:

 Lake Laberge, ein See im Territorium Yukon in Kanada